Alvise Cadamosto – navigatore ed esploratore veneziano;
Ca' Da Mosto – palazzo veneziano;
Classe Navigatori – cacciatorpediniere della Regia Marina;
Cadamosto – famiglia nobile lodigiana;
Paolo Cadamosto (...-1386) – vescovo di Lodi.